PEX – Partecipation exchange, in italiano "esenzione fiscale delle plusvalenze"
 PEX – Plasma exchange, in italiano "plasmaferesi"
 PEX – Cross-linked polyethylene, in italiano "polietilene reticolato"